Media
Broos (film), Nederlandse film uit 1997

Personen met de achternaam Broos
 Harry Broos, Nederlands atleet
 Hugo Broos, Belgisch ex-voetballer en voetbaltrainer
 Huib Broos, Nederlands acteur
 Kapitein Broos, Surinaams onafhankelijkheidsstrijder
 Marc Broos, Nederlands-Zweeds beeldhouwer, kunstschilder en graficus
 Rinus Broos, Nederlands vakbondsman en politicus

Zie ook 
 Ambrosius (voornaam), waarvan Broos een variant is
 brosheid of broosheid: de breekbaarheid van een materiaal